

Cabeças de chave 

  Roger Federer (Campeão)
  Andy Roddick (Quarta rodada)
  Lleyton Hewitt (Segunda rodada)
  David Nalbandian (Semi final)
  Nikolay Davydenko (Quartas de final)
  Guillermo Coria (Terceira rodada)
  Ivan Ljubičić (Quartas de final)
  Gastón Gaudio (Terceira rodada)
  Fernando González (Primeira rodada)
  Thomas Johansson (Quarta rodada)
  David Ferrer (Quarta rodada)
  Dominik Hrbatý (Quarta rodada)
  Robby Ginepri (Segunda rodada)
  Richard Gasquet (Primeira rodada)
  Juan Carlos Ferrero (Terceira rodada)
  Tommy Robredo (Quarta rodada)

<ol start="17">
  Radek Štěpánek (Segunda rodada)
  Mario Ančić (Terceira rodada)
  Tomáš Berdych (Segunda rodada)
  James Blake (Terceira rodada)
  Nicolas Kiefer (Semi final)
  Gaël Monfils (Primeira rodada)
  Igor Andreev (Terceira rodada)
  Olivier Rochus (Segunda rodada)
  Sébastien Grosjean (Quartas de final)
  Jarkko Nieminen (Terceira rodada)
  Taylor Dent (Primeira rodada)
  Fernando Verdasco (Segunda rodada)
  Filippo Volandri (Primeira rodada)
  Max Mirnyi (Terceira rodada)
  Feliciano López (Terceira rodada)
  Carlos Moyá (Primeira rodada)

Glossário 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Cruzamentos

Fase final

Primeira fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8 

 Main Draw

S
Australian Open - Simples masculino